Mirissa ist eine Siedlung im Süden Sri Lankas, knapp 5 Kilometer südöstlich von Weligama. Mirissa ist ein Tourismuszentrum an der Südküste der Insel und für seinen Sandstrand bekannt. Außerdem ist der Ort ein populärer Ausgangspunkt für die Beobachtung von Blauwalen und Delfinen.

Klima 

In Mirissa herrscht ein feuchtheißes Tropenklima. Die Tagestemperaturen liegen in der Regel zwischen 30 °C im Januar und 32 °C im Mai, die Nachttemperaturen zwischen 24 °C und 28 °C. Alle 12 Monate sind humid, es gibt jedoch zwei Regenzeiten, im Mai und Oktober.

Weblinks 
 Informationen des Lonely Planet zu Mirissa (englisch)
 http://www.mirissa.com/ enthält u. a. Informationen zu Anreise und Bilder (englisch)
 Artikel über Walbeobachtung im Magazin Frontline (englisch)

Ort in Sri Lanka